«Прощай, Африка» — документальный фильм в стиле мондо итальянских режиссёров Гуалтьеро Якопетти и Франко Проспери, показывающий жизнь Чёрной Африки после обретения независимости.

Сюжет 
 
Документальный фильм о реальной жизни африканских народов в развивающихся странах. О бессмысленной жестокости, о геноциде, гражданских войнах, сотрясающих некоторые из стран Африканского континента. О жестокости мелких военных группировок. О браконьерстве в заповедниках. И о бессилии властей что-либо изменить в лучшую сторону в жизни простых людей.

Самые впечатляющие и местами шокирующие кадры удалось снять в Кении, где происходило восстание против англичан, и особенно в ДР Конго, куда съёмочная группа попала в самый разгар Конголезского кризиса и смогла заснять боевые действия, которые вели наёмники Майка Хора. В одном из кадров показан предводитель «белых гигантов Конго».

Слоган 
«You May LOVE It! You May HATE It! But You’ll Not FORGET It!.»

Факты 
 В Кении съёмочная группа была схвачена повстанцами и едва избежала расстрела.
 Режиссёры были обвинены в том, что некоторые сцены убийств были отсняты вживую, при этом люди были убиты по команде «Мотор». Им пришлось доказывать невиновность в суде и разыскивать свидетелей этого. Сцены расстрела и убийства мятежников в ДР Конго действительно были сняты вживую, и одним из оснований для обвинения послужило неосторожное признание одного из постановщиков, сказавшего: «Наёмники делали всё, что мы просили».

См. также 
 День освобождения Африки
 Собачий мир

Примечания

Ссылки 
Рецензия на сайте «Культовое кино»

Документальные фильмы Италии
История Африки
Фильмы Франко Проспери